

Sigle
 Ministère de la Défense nationale  – Dipartimento della Difesa nazionale canadese

Codici 
 MDN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Madison (Indiana, Stati Uniti)